Keene (Califórnia)
Keene (New Hampshire)
Keene (Texas)

Desambiguações de topônimos